Kim Yong-sik (voetballer) (1910-1985), Zuid-Koreaans voetballer
 Kim Yong-sik (worstelaar) (1967), Noord-Koreaans worstelaar